Euro Hockey Tour 2015/2016 var den tjugonde upplagan av Euro Hockey Tour. Lagen som deltog var: Tjeckien, Finland, Ryssland och Sverige. Euro Hockey Tour säsongen 2015/2016 spelades inkluderande de två turneringarna Karjala Tournament och Channel One Cup samt sex dubbellandskamper.

Sverige vann Euro Hockey Tour 2015/2016 och försvarade sin titel från föregående säsong. Finland kom tvåa i turneringen. Tjeckien slutade trea före Ryssland som fyra i turneringen.

Turneringar

Karjala Tournament 

Karjala Tournament 2015 spelades under perioden 5-8 november 2015 i Finland och en match i Sverige. Sverige vann turneringen före Finland.

Channel One Cup 

Channel One Cup 2015 spelades i Ryssland, den 17 till 20 december 2015, med en utbruten match i Tjeckien. Tjeckien vann före Sverige.

Dubbelmöten  
Alla tider som anges är lokala.

Tabell 
Sluttabell för Euro Hockey Tour 2015/2016. Uppdaterad 2 maj 2016.

Källor 

Euro Hockey Tour 2015/2016